Collegio elettorale di Scandiano – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Scandiano – collegio elettorale della Camera dei deputati